Příjmení Vavrla nosí více významných osobností:

 Jindřich Vavrla (* 1967) – československý zápasník
 Jiří Vavrla (* 1932) – český silniční motocyklový závodník
 Pavel Vavrla – český autor publikací z oblasti ekonomiky